Нерадовац може бити:

 Горњи Нерадовац, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Доњи Нерадовац, насељено мјесто града Врања, Република Србија